Молдован Андрій Валеріанович — у 1997 році присвоєно кваліфікацію бакалавра з відзнакою за фаховим спрямуванням «Право», у 1998 році присвоєно кваліфікацію магістра права з відзнакою за спеціальністю «Правознавство», кандидат юридичних наук (2003), доктор філософії у юридичних науках (2004), доцент ВАК (2014).

Життєпис 
Народився 6 листопада 1975 р. у смт. Новосілки Київської області у родині вчителів. Мати Людмила Іванівна Янчук вчитель математики сквирської школи. Батько Валеріан Васильович Молдован викладач кафедри Правосуддя юридичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка.

Закінчив 8 класів Київської спеціалізованої середньої школи з поглибленим вивченням іноземних мов № 220 (1990). У 1990—1992 рр. навчався у Стрітівській вищій педагогічній школі кобзарського мистецтва.

Засновник і один з виконавців дуету «Перлини добра» 1992—1994 рр. (Сергій Дорошенко, Василь Шав'як). Автор більше як 100 музичних творів, пісень, віршів, оповідань, картин… Твори: «Ой да рано рано дзвони задзвонили», «Гомін дібров», «Космічна соната», «~симфонія» (28 хвилин для оркестра із 100 інструментів); Молитва «за Україну»; «Пророк», « Кобзар», «Там будеш ти», «Лілея»…

З 1993—1998 рр. студент юридичного факультету Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка, який закінчив з відзнакою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра права.

У 1996 р. чотири місяці, проходив стажування бакалавра на соціологічному факультеті  Констанцького університету та філологічному факультеті Гумбольтського інституту (м. Констанц, Німеччина).

З 1998 р. навчався в аспірантурі університету. З 2001 р. молодший науковий співробітник Центру досліджень проблем прав людини юридичного факультету Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка.

У 2003 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Забезпечення обвинуваченому права на захист у кримінальному процесі Федеративної Республіки Німеччини та України» (порівняльно-правове дослідження). У 2004 р. отримав диплом кандидата юридичних наук (спеціалізація 12.00.09) і атестат akademik degree «Doktor of Sciences» у галузі права міжнародного зразка.

З кінця серпня 2004 р. завідувач криміналістичної лабораторії, член вченої ради («права рука» Тамари Павлівни Кудлай — директора інституту), доцент кафедри кримінального права та процесу Інституту повітряного та космічного права Національного авіаційного університету. За роки викладацької діяльності в інституті читав дисципліни: криміналістика, кримінальний процес, порівняльний кримінальний процес, прокуратура, прокурорський нагляд, відповідальність в авіакосмічній галузі…

З 2006 р. працював за сумісництвом в академії праці і профспілок (читав дисципліни: судова риторика, римське приватне право); з 2007 р. в аграрному університеті читав дисципліни: експертиза ДТП, судова експертиза; з 2008 р. читав на другій вищій освіті КНУ ім. Тараса Шевченка дисципліни: адвокатура, прокуратура, прокурорський нагляд, кримінальний процес, судова риторика, ораторське мистецтво, правознавство цікаве і мудре, історію України, українську мову і літературу, латину, англійську, німецьку мови та інше.

З 29 листопада 2010 — доцент кафедри правосуддя КДАВТ ім. Гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (зараз ДУІТ). Читав дисципліни господарський процес та кримінальний процес.

Доробок 
Автор понад 250 наукових статей і більше 65 навчальних посібників для студентів, аспірантів юридичних вузів та факультетів, викладачів і практичних працівників, які мають бажання вдосконалювати свої знання.

Навчальні посібники
 Порівняльне кримінально-процесуальне право: Україна, ФРН, Франція, Англія, США. — К.: Кондор, — 1999. — 400 с.;
 Судоустрій України. — К.: Кондор, — 2000. — 237 с.;
 Кримінальний процес: Україна, ФРН, Франція, Англія, США. — Центр навчальної літератури — К., 2005. — 349 с. (Гриф. МОН України. Лист № 14\18.2-164 від 26.01.05 р.);
 Юридична деонтологія. — Київський національний університет імені Тараса Шевченка — К., 2010. — 128 с.;
 Судоустрій: Україна, Велика Британія, РФ, США, ФРН, Франція. Судові органи ООН. — Кондор — К., 2010. — 442 с. (Гриф. МОН України. Лист № 14\18-Г-14.1 від 10.10.09 р.);
 Прокуратура України. — Геопринт — К., 2011. — 87 с.;
 Адвокатура України.  — Геопринт — К., 2012. — 134 с.;
 Судоустрій. — Кондор — К., 2012. — 431 с.;
 Кримінальний процес. — Центр учбової літератури — К., 2012. — 421 с.;
 Адвокатура України. — К.: Алерта, 2013. — 256 с.;
 Кримінальний процес України. Лекції. Процесуальні документи. — К.: Алерта, 2014. — 352 с.;
 Кримінальний процес: Україна, ФРН, США. — К.: Алерта, 2014. — 334 с.;
 Юридична деонтологія. — К.: Алерта, 2014. — 220 с.;
 Науково-практичний коментар до Закону України «Про вищу освіту». — Київ.: Центр учбової літератури, 2015. — 367 с.
та інші.

Наукові статті у фахових виданнях
 Забезпечення обвинуваченому права на захист у кримінальному процесі ФРН. Проблеми права. Науково-практичний збірник. — Чернігів: Редакційно-видавничий відділ,  1998. Вип. 2. — С. 46-51.;
 Роль захисника в здійсненні обвинуваченим наданого йому права на захист при провадженні попереднього розслідування у кримінальному процесі ФРН. Вісник Луганського інституту Внутрішніх справ МВС України. Спеціальний випуск. Част. 3. — 1999. С. 71-79.;
 Конституційні засади недоторканості особи в нових державах Європи. Право України. — 1999. — № 9. — С.46-51.;
 Судоустрій Федеративної Республіки Німеччини. Вісник Київського університету. — № 37. — 2000.  С. 74-79.;
 Відмінності КПК ФРН від КПК України. Адвокат, № 3, 2003. С. 26-29.;
 Докази в кримінальному процесі ФРН. Адвокат. — 2009. — № 3.  – C. 96-101.;
 Важливе дослідження з питань захисту у кримінальному процесі. Адвокат. — 2010. — № 8.  – C. 26.;
 Перегляд судових рішень, які не набрали законної сили в кримінальному процесі ФРН. Юриспруденція: теорія і практика. — 2010. — № 7. — С. 40-43.;
 Підстави припинення суддівських повноважень у ФРН. Вісник Київського університету — 2012. — № 90. — С. 15-18.;
 Засади кримінального процесу в Україні та ФРН. Підприємництво, господарство і право. — 2013. — № 21. С. 24-27.;
 Докази у кримінальному процесі Франції. Адвокат. — 2013. — № 8.  – C. 31-34
та інші.

Лауреат премій за краще юридичне видання року 1999 (Спілка адвокатів України), 2006 (Національна академія наук України).

Сертифікати: Української асоціації студентів-правників. «Правовий статус особи: проблеми та перспективи». (Академія праці і соціальних відносин профспілок України від 11 грудня 1998 р.); Української правничої фундації за № 98-14 молодих викладачів конституційного права та ін.

Основні напрями наукових досліджень: кримінальне процесуальне право України, порівняльне кримінальне процесуальне право зарубіжних країн, криміналістика, прокуратура, прокурорський нагляд, оперативні розшукові органи, судова експертиза, експертиза ДТП, правове регулювання розслідування авіаційних подій, судоустрій України, судоустрій зарубіжних країн, господарське право, господарське процесуальне право, цивільне право, адміністративне право, римське право, адвокатура, юридична деонтологія, судова риторика, ораторське мистецтво, вища юридична освіта.

Один із засновників: ПП (приватний підприємець Мащєнко Світлана Володимирівна, ~\~ Молдован Андрій Валеріанович), ТОВ LTD «Kommodor» — основний дистриб'ютор в Україні натуральних харчових добавок; плівка твіст і каст (директор Любушкіна-Молдован Валентина Іванівна), «Vanderbild».

Волонтер, працівник за наймом, криничник, знахар, священник.

Примітки

Посилання 
 Кафедра правосуддя: Молдован Андрій Валеріанович 
 Перелік праць Молдована А. В. 

Кандидати юридичних наук України
Уродженці Києва
Українські правники
Випускники Київського університету
Науковці Національного університету біоресурсів і природокористування України
Викладачі Київського університету
Доктори філософії